Пуатеве́н (; пуатеви́нский; пуатуский) — из французского города Пуатье, его окрестностей и исторической области Пуату:

 пуатевен — название местного наречия;
 Пуатевен (Poitevin) — гончая собака;
 Пуатевен, Жак-Александр (Poitevin, Jacques-Alexandre; 1742—1807) — французский физик и астроном;
 Пуатевен, Проспер (Poitevin; 1804—1884) — французский писатель и лексикограф.

Примечания 

Пуату